Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 505 dans le monde.

 Route fédérale 505 en Allemagne
 RS-505 au Brésil
 Route 505 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 505 aux États-Unis
 Route nationale 505 en France
 Route départementale 505 dans les Alpes-de-Haute-Provence, France